Олег Зайцев:
 
 Зайцев, Олег Андреевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Зайцев, Олег Николаевич (род. 1968) — белорусский журналист, издатель и литератор.
 Зайцев, Олег Серафимович (1935—2018) — советский и российский химик, педагог.